Bjørlo est un patronyme norvégien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1968), compétiteur norvégien en course d'orientation
 (né en 1952), peintre et sculpteur norvégien

Homonymie de patronyme
Patronyme norvégien